Madison Avenue (Manhattan), een straat in Manhattan
Madison Avenue (band), een Australisch danceduo